Moapa, jedno od južnopajutskih plemena koji danas žive na rezervatu Moapa u južnoj Nevadi, oko 8 milja (13 km) zapadnioo od Glendalea.

U prošlosdti su živjeli od kombinacije obrade tla, lova i sakupljanja. od 1830.-tih u kontaktu su s Europljanima što dovodi do propasti njihove tradicionalne kulture i života.  Mnogi obolijevaju od raznih bolesti, kao što su tuberkuloza i ospice, te bježe u pustinju, i napuštaju poljodjelstvo. 

Godine 1873. za Moape je izdvojeno područje od 39.000 četvornih milja, kojie je do 1875. svedeno na rezervat od 1.000 akera

Izvori 

pajuti
Indijanci, Nevada
indijanska plemena